Slovo Čenkovička má více významů:

 Čenkovička (potok) – potok v okrese Ústí nad Orlicí
 Čenkovička (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Ústí nad Orlicí